«Der Ritter und die Magd» (в переводе ) — старинная немецкая народная песня. Практически без изменений, она вошла в трёхтомник «Волшебный рог мальчика» (в качестве источника, использован «летучий листок», изданный до 1790 года). Версия произведения из сборника «Немецкие народные песни с их мелодиями» (; 1843) была получена «из устного источника» в окрестностях Котбуса.

Текст

Критика 
В своей рецензии на сборник «Des Knaben Wunderhorn»  так отозвался о песне:
Р ы ц а р ь    и    с л у ж а н к а. (50). Мрачная романтика, вымученно.

Один из источников отмечает, что и сам автор «Клавиго» завершает свою драму подобным образом: «раскаявшийся герой» появляется «слишком поздно», когда его возлюбленная уже мертва.

По мнению Ф. Ризера, песня вошла в сборник «Волшебный рог мальчика» практически в неизменном виде. Единственное исправление коснулось концовки первого двустишия: вместо «mit einer Dam» () редакторы записали «mit seiner Magd» ().

Различные авторы относят произведение к жанру баллады.

Примечания

Ссылки 
 

Народные песни Германии
Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»